Pseuniem van Hugo Brandt Corstius, Nederlands schrijver
 Battos I van Cyrene, stichter van de Griekse kolonie Cyrenaica
 Battus (geslacht), vlindergeslacht